Alberto Simonluca Favata, noto come Simon Luca – cantautore, compositore e produttore musicale italiano
 Enzo Favata – sassofonista italiano